Vault — коммерческая, проприетарная система управления версиями, разработанная компанией SourceGear LLC, которая позиционирует свой продукт как замену Microsoft Visual SourceSafe.

Система Vault использует Microsoft SQL Server в качестве базы данных в серверной инфраструктуре и проводит наименьшие подтверждения (atomic commits) в системе управления версиями.

Инструмент построен на базе платформы Microsoft .NET, также предлагается UNIX-клиент на базе технологии Mono.

См. также 
 Система управления версиями
 Список систем управления версиями

Дополнительные источники 
 Vault, SourceGear
 Обзор от Asp alliance (на англ.)
 Причины перейти с SourceSafe на Vault по мнению Эрика Синка (на англ.)

Проприетарные системы контроля версий